Urakawa bezeichnet:
 einen Landkreis in der Unterpräfektur Hidaka: Urakawa-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in diesem Landkreis: Urakawa (Hokkaidō)
 den früheren Namen der Unterpräfektur Hidaka